Чарлијеви анђели се може односити на:

Чарлијеви анђели, америчка ТВ серија из 1976—1981.
Чарлијеви анђели (филм из 2000), амерички филм из 2000.
Чарлијеви анђели 2: Гас до даске, амерички филм из 2003.
Чарлијеви анђели (филм из 2019), амерички филм из 2019.
Чарлијеви анђели (видео игра), видео игра из 2003.
Чарлијеви анђели (ТВ серија из 2011), америчка ТВ серија из 2011.